ЗУ — многозначная аббревиатура:
 Зарядное устройство
 Запоминающее устройство
 ПЗУ
 ППЗУ
 Земельный участок
 Зенитная установка
 ЗУ-23-2

 Зу
 Зу — город в Бенине.
 Зу — река в Бенине.
 Зу Нувас — царь независимого Химьяритского царства.
 Зу (с араб.) — обладатель.
 «Непоседа Зу» — мультсериал.